Stewart Peak ist der Name folgender Berge:

 Stewart Peak (Antarktika) im Viktorialand
 Stewart Peak (Australien) in Western Australia
 Stewart Peak (Kanada) in British Columbia
 Stewart Peak (Malaysia) in Sabah

in den Vereinigten Staaten:
 Stewart Peak (Alaska) im Petersburg Census Area
 Stewart Peak (Colorado) im Saguache County
 Stewart Peak (New Mexico) im Grant County
 Stewart Peak (Wyoming) im Lincoln County

Siehe auch:
 Mount Stewart